— низший сорт японского зелёного чая. Это чай позднего сбора, его собирают в августе — сентябре с тех же чайных кустов, что и сэнтя. Для бантя используют крупные, жёсткие листья и стебельки, которые остаются после сбора более молодых и нежных листьев для сэнтя.

Обычный бантя — чай третьего и четвёртого сбора. Он состоит из крупных и жёстких листьев, появляющихся через 15-20 дней после сбора сэнтя. Существует также поздний подвид , состоящий из мелких веточек, оставшихся после сбора бантя. Бантя лучшего качества собирают в июне.

Из-за более низкого качества по сравнению с сэнтя, бантя не различается по месту культивации.

Бантя имеет более резкий и сильный вкус, чем сэнтя, поэтому многие японцы пьют его за едой.

Примечания 

Японский чай
Зелёный чай